Вальмоль ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Камп. Занимает площадь 16,61 км². Население — 1637 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 107 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Vallmoll
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Información sobre Vallmoll en www.altcamp.info
 Mapa de Vallmoll en Google Maps

Муниципалитеты Таррагоны
Населённые пункты Таррагоны